Il doppio del torneo di tennis Tesoro Women's Challenge 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Angelina Gabueva e Allie Will che hanno battuto in finale Florencia Molinero e Adriana Pérez 4-6, 6-2, [10-7].

Teste di serie

 Kristina Barrois /  Renata Voráčová (quarti di finale)
 Sharon Fichman /  Shuai Zhang (quarti di finale)

Assente
 Ulrikke Eikeri /  Chieh-Yu Hsu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tesoro Women's Challenge 2013